Waga ou WAGA peuvent faire référence à :

Toponymes 
 Waga, village du Cameroun ;
 District de Waga, préfecture d'Iwate, Japon ;
 Waga, rivière de la préfecture d'Iwate ;
 Waga, ville isolée sri-lankaise du secteur de Colombo ;
 Wagga Wagga, plus grande ville de la Riverina, une région au sud de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 Waga Chakawa, lieu ou s'est déroulé un massacre le  pendant l'insurrection de Boko Haram.

Diffusion 
 WAGA-TV, une station de télévision à Atlanta, Géorgie, États-Unis. 
 WVEE, une station de radio à Atlanta, en Géorgie, anciennement WAGA. 
 WDWD, une station de radio à Atlanta, en Géorgie, anciennement WAGA de 1946 à 1959. 
 WYZE, une station de radio à Atlanta, en Géorgie, anciennement WAGA de 1937 à 1946.

Personne 
 Viliame Waqaseduadua (né en 1983), membre du syndicat de rugby néo-zélandais connu sous le nom de Waga.

Autres utilisations 
 Sculpture Waga (ou waka), un type de sculpture commémorative éthiopienne. 
 Waga Energy, entreprise française spécialisée dans l'épuration du biogaz.
 Langue Waga ou langue wakawaka, langue éteinte du Queensland, en Australie.
 Blason Waga, un blason polonais.

Bateau 

 Waga, terme générique des pirogues à balancier traditionnelles, utilisées sur les iles Trobriand sur la côte Est de Nouvelle-Guinée, à double coque et voile austronésienne.

Homonymie